Hārith oder Harith ist ein Namensteil folgender Personen:

 Al-Harith ibn Kalada, (gest. um 634) arabischer Arzt
 An-Nadr ibn al-Hārith (gest. 624), Gegner Mohammeds
 Dschuwairiya bint al-Hārith (gest. 676), eine der Ehefrauen des Propheten Mohammed
 Naima Bint Harith (* 1972), US-amerikanische Schriftstellerin und Feministin, siehe Kola Boof

(al-)Hārith bezeichnet ebenso:
 (Banū) l-Hārith, einen arabischen Clan der Quraisch